Il doppio dell'European Community Championship 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Nicklas Kulti erano i detentori del titolo, ma solo Kulti ha partecipato in coppia con Daniel Vacek.

Kulti e Vacek hanno perso nei quarti di finale contro Hendrik Jan Davids e Marc-Kevin Goellner.

David Adams e Olivier Delaître hanno battuto in finale 3–6, 6–2, 6–1 Sandon Stolle e Cyril Suk.

Teste di serie
 Nicklas Kulti /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (primo turno)
 Martin Damm /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Marius Barnard /  Piet Norval (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

European Community Championship 1997
ATP Tour 1997